Mountville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mountville (Georgia)
 Mountville (Maryland)
 Mountville (Ohio)
 Mountville (Pennsylvania)
 Mountville (South Carolina)
 Mountville (Virginia)